Владимир Казаринов:
 Казаринов, Владимир Евгеньевич (1933—1999) — директор института электрохимии, профессор, академик РАН.
 Казаринов, Владимир Михайлович (1896—1975) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Казаринов, Владимир Пантелеймонович (1912—1978) — советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Ленинской премии (1964).